Элиава () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Элиава, Георгий Григорьевич (1892—1937) — советский и грузинский микробиолог.
 Элиава, Заал (род. 1985) — грузинский футболист.
 Элиава, Лиана Тарасовна (род. 1939) — советский и грузинский сценарист и кинорежиссёр.
 Элиава, Лия Шалвовна (1934—1998) — советская и грузинская киноактриса.
 Элиава, Николай Зурабович (1876—1937) — грузинский адвокат, политик, член Учредительного собрания Грузии.